Сук — многозначный термин:

 Сук — полностью одревесневший (в отличие от ветви) боковой побег дерева.
 Сук — рынок в арабских странах.
 СУК (солнечный указатель курса) — авиационный прибор для навигации над Северным полюсом, использовавшийся в 1930-х годах.

Топоним 
 Сук — город на юго-западе Ирана, в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед.
 Сук (Шек) — бывшая столица Сокотры во времена прихода португальцев в XVI веке. Сегодня районный центр.

Фамилия 
 Сук, Вячеслав Иванович (1861—1933) — дирижёр, композитор.
 Сук, Григорий Эдуардович (1896—1917) — русский лётчик-ас Первой мировой войны Российской империи, прапорщик, Георгиевский кавалер, считается самым юным русским асом Первой мировой войны.
 Сук, Иван Яковлевич (1921—1978) — путеец 79-го восстановительного железнодорожного батальона 5-й железнодорожной бригады, красноармеец.
 Сук, Йозеф (1874—1935) — чешский композитор и скрипач.
 Сук, Йозеф (1929—2011) — чешский скрипач и альтист.
 Сук, Липот (1818/1821—1897) — венгерский виолончелист и композитор, один из основоположников национальной исполнительской школы.
 Сук, Николай Петрович (род. 1945) — украинский пианист.
 Сук, Олег (род. 1965) — украинский музыкант, композитор, басист рок-группы «Мертвий Півень», клавишник рок-группы «Ґорґішелі».
 Сук, Цирил (род. 1967) — чешский профессиональный теннисист.
 Сук, Эва Мария (1946—2017) — венесуэльско-мексиканская пианистка польского происхождения.

 Янда-Сук, Франтишек (1878—1955) — богемский (чешский) легкоатлет, серебряный призёр Олимпийских игр 1900.

См. также 
 Сучок